Станция Любашёвка — станция Одесской железной дороги в одноименном населенном пункте (районном центре Любашёвского района Одесской области). Располагается на линии Подольск — Балта — Первомайск. Соседние станции — Заплазы и Врадиевка. Код — 407200, код Э2 — 2208444. 

Расстояние:
 Подгородная — 78 км
 Слободка — 79 км
 Подольск — 77 км

Станция была построена на линии, идущей от Балты на Елизаветград и Кременчуг в 1868 году.
Руководителем строительства дороги был барон Унгерн-Штернберг. Дорога создана на концессионных основаниях, т. е. строилась частным концессионером.  Должность начальника движения Одесской железной дороги в 1870 — 1878 гг. занимал С. Ю. Витте, в дальнейшем премьер-министр России.  Возглавлял Одесскую железную дорогу в то время Николай Матвеевич Чихачев.

В середине 80-х годов XIX века на станции снимал буфет и проживал вместе с семьей Леонид Карпович Кузнецов, чей сын, Степан Кузнецов, впоследствии стал известным артистом Малого театра.

В начале XX века станция относилась к обществу Юго-Западных железных дорог.

Во время войн в XX веке она неоднократно становилась объектом боевых действий.

Здание станции сохранилось в Любашёвке до нашего времени.

В настоящее время станция совершает такие операции:
 Продажа билетов на все пассажирские поезда.
 Прием и выдача багажа.
 Прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.
 Прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций.
 Прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования.
 Прием и выдача мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций.

Примечания 

Железнодорожные станции по алфавиту
Станции Одесской железной дороги
Любашёвский район